Ernostyx är ett släkte av mångfotingar. Ernostyx ingår i familjen Platyrhacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Ernostyx